Benson and Hedges Masters 1975 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 13−17 stycznia 1975 roku w West Centre Hotel w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 10 zaproszonych zawodników.

W finale turnieju Anglik John Spencer pokonał Walijczyka Raya Reardona 9–8.

Nagrody 
Zwycięzca: L2 000

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Najwyższy break turnieju to 92 punkty Walijczyka Raya Reardona, który to padł w pierwszej sesji meczu finałowego.

Turniej główny

Zobacz też 
 Masters (snooker)

Przypisy 

1975 w sporcie
Masters